Le terme pôle Nord désigne originellement le pôle Nord géographique de la Terre, mais dans certains contextes il prend une signification un peu différente.

Géographie 

 Le pôle Nord, également dénommé pôle Nord géographique ou pôle Nord terrestre, est le point le plus au nord de la Terre, c'est-à-dire l'intersection Nord des méridiens de l'ellipsoïde normal.
 Le pôle Nord magnétique, l'endroit où le champ magnétique de la Terre pointe vers le bas. L'aiguille d'une boussole, quel que soit l'endroit où on se situe sur la planète, est pointée vers ce lieu. Il s'agit en fait du pôle Sud de l'aimant constitué par la Terre. Généré par les déplacements du noyau ferreux de la Terre, ce pôle est en déplacement constant (environ  par an) : il a franchi en 2005 la côte canadienne et il est prévu qu'il se retrouve au-dessus des terres sibériennes dans environ 50 ans ;
 Le pôle Nord géomagnétique, qui est le lieu où converge l'ensemble des champs magnétiques terrestres, en supposant que les pôles magnétiques agissent exactement comme une barre aimantée. Il est déterminé par calcul. C'est vers cet endroit que se produisent les aurores boréales, résultant de la convergence des particules solaires guidées par les lignes du champ magnétique terrestre (ceinture de Van Allen — voir le schéma de l'article Magnétosphère). Il suit le pôle magnétique dans ses déplacements.
 Le pôle Nord de l'inaccessibilité une construction géographique. C'est le point de l'Arctique le plus éloigné de toute côte. Il a été atteint pour la première fois par George Hubert Wilkins, qui le survola en avion en 1927 ; en 1958, un brise-glace russe atteignit ce point. Ce pôle est localisé à 84°03' nord, 174°51' ouest à environ  de la plus proche côte.
 Le pôle Nord céleste est le point de la sphère céleste vers lesquels pointe l'axe de rotation de la Terre et autour desquels le ciel semble donc tourner. Ces pôles célestes sont des points de référence importants pour les astronomes et les géographes et la détermination de leur position sur la voûte céleste est fondamentale.
 Le pôle instantané est le point exact d'intersection de l'axe de la Terre, à un moment donné.

Toponymie 
 North Pole (« Pôle Nord » en français) est une ville de l'État de l'Alaska, aux États-Unis.

Voir aussi